Friedrich Hassel ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Hassel (Schauspieler) (1815–1884), deutscher Schauspieler
 Friedrich von Hassel (1833–1890), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Samuel Friedrich Hassel (1798–1876), deutscher Sänger, Schauspieler und Komiker